Duczyński:
 Ilona Duczyńska
 Teodor Duczyński (?–1832, Łódź) – burmistrz Łodzi (1830–1831)
 Zygmunt Duczyński (1951, Głuszyca – 2006, Szczecin), polski reżyser teatru alternatywnego
 Maciej Duczyński